Afinoguenov (masculin ; ) ou Afinoguenova (féminin ; ) est un patronyme russe.

 Alexandre Afinoguenov (1904-1941), dramaturge soviétique ;
 Grigori Afinoguenov (1980-), joueur de volley-ball russe ;
 Maksim Afinoguenov (1979-), joueur russe de hockey sur glace.

Patronyme russe